Le festival Metal Ride Fest est un festival de metal organisé depuis 2008 à Nancy (Meurthe-et-Moselle) par l'association Metal Ride. Il se déroule depuis sa création dans la salle de spectacle L'Autre Canal, dédiée aux musiques actuelles.

Déroulement 
Le festival ne dure qu'une journée. La première édition date de 2008 et a lieu depuis une fois par an, courant novembre. Si elle se veut de portée internationale, la programmation fait part belle aux groupes français et lorrains.
En 2012, l'association annonce que la  n'aura pas lieu cette année mais le festival n'en est pas pour autant arrêté, l'association réfléchissant à une meilleure période pour l'organisation de ce festival.
Finalement fin 2012, la  est annoncée pour le  avec la confirmation d'un premier groupe, le français Gojira.

Historique

2008 
  novembre: Napalm Death, Blockheads, Dagoba, Benighted, Phazm, Psykup, One-Way Mirror, Petroiska Larma, Sekmeth, Untamed

2009 
  : Amon Amarth, Die Apokalyptischen Reiter, Hacride, Evile, Eminence, Blame, Livarkahil, Escarres, Como Muertos, A Very Sad Story, Les Raymonds Court Toujours

2010 
  : DevilDriver, 36 Crazyfists, Loudblast, Klone, Destinity, Breed77, Svart Crown, My Dark Project, Addicted, Pussy Destroyers, Ufomammut

2011 
  : Moonspell, Orphaned Land, Punish Yourself vs. Sonic Area, S.U.P, Arkan, Myrath, Wheelfall, Insane, Kryzees
Le groupe Kronos, était également prévu initialement mais a annulé sa participation. Celui a été remplacé par The CNK qui finalement, a également annulé pour raison de santé.

2013 
  : Gojira, Vader, The Ocean, Melechesh, The CNK, Hypno5e, Expect Anything, La Horde

L'édition 2013 a réuni plus de 1200 personnes.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 http://www.metalride.fr/index.php/[ Site officiel]
 http://www.lautrecanalnancy.fr/

Festival de heavy metal
Festival de musique dans le Grand Est
Festival à Nancy